Antídot (medicina)
 Biografies:
 Antídot de Lemnos, militar grec 
 Antídot d'Atenes, poeta còmic atenenc
 Antídot (pintor), pintor grec